Lazio pourrait désigner :

 Le Latium (Lazio en italien), la région d'Italie dont la capitale est Rome ;
 La Società Sportiva Lazio (« la Lazio »), un club italien de football ;
 Le Lazio, un vin italien en Indicazione Geografica Tipica ;
 , une plage réputée de l'île de Praslin (Seychelles) ;
 (20513) Lazio (1999), un astéroïde de la Ceinture principale.